Helcías Matán Góngora nacido el 27 de febrero de 1920 en Guapi, Colombia) y fallece el 06 de abril de 1984 Conocido como "El poeta del Mar". Es conocido(a) por liderar, dirigir, asumir una institución, empresa internacional o algo similar.

Reseña biográfica
Poeta   caucano Compositor del Himno de Cali[]

Distinciones 
Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua
Caballero de la Orden de Alfonso X el sabio
Grand’Croix d’Honner de la Orden Imperial Bizantina de Constantino el Grande
Profesor Honorario de la Cátedra Guillermo Valencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad  del Cauca
miembro de la Academia de Historia de Popayán
miembro del Grupo Esparavel
cofundador de la Revista Vanguardia de Guapi
Director y fundador de Esparavel, revista internacional de poesía
colaborador del periódico El Tiempo
Personero de Popayán
Alcalde de Buenaventura
Diputado a la Asamblea del Cauca
Director del Teatro Colón de Bogotá
Representante a la Cámara por la Circunscripción del Cauca

Referencias

Bibliografía

Novela 
 1966 - Socavón

Poesías 
 1944 - Evangelios del hombre y del paisaje. Imprenta de la Penitenciaría Central, Bogotá. 

 1950 - Océano. Universidad del Cauca, Popayán. 

 1950 - Canciones y jardines Talleres Editoriales del Departamento del Cauca, Popayán.

 1951 - Nocturnos y elegías Imprenta Departamental, Popayán.

 1953 - Cauce Talleres Editoriales del Departamento del Cauca, Popayán.
 
 1954 - Humano litoral.  Universidad del Cauca, Popayán.

 1955 - Lejana patria.  Editorial Minerva Ltda, Bogotá.
 
 1956 - Nuevo laberinto.  Editorial Iris, Bogotá.

 1957 - Memoria de la infancia.  Ediciones Espiral, Bogotá.

 1963 - Encadenado a las palabras. Bogotá.

 1964 - Los pasos en la sombra.  Ediciones Medusa, Bogotá.

 1964 - La rosa de papel. Bogotá.

 1964 - Siesta del ruiseñor. Bogotá.

 1965 - Crónica de la ciudad sin nombre. Bogotá.

 1966 - Suma poética (1969)Tren.Editorial Bachué, Bogotá.

 1968 - Casa de caracol. Bogotá.

 1971 - Diario del crepúsculo. Ediciones Revista Esparavel, Bogotá.

 1974 - Música de percusión. Imprenta Departamental del Valle del Cauca, Cali. 

 1975 - Historias sin fechas. Colcultura, Colección Popular No.139, Bogotá. 1974

 1975 - Auto de fe. Ediciones Revista Esparavel, Bogotá.

 1975 - Tiempo de gesta. Gráficos Continente, Caracas.

 1976 - Retablo de Navidad Esparavel 100, Popayán.

 1977 - Escrito en el valle. Imprenta Departamental del Valle del Cauca, Cali.

1978 -Pentapoema. Ediciones Rondas, Cuadernos Literarios Azor No. XVII, Barcelona. 

1979 - Brevario negro. Esparavel 106, Cali.

1978 -  "Esparavel" 108, Cali. 

1979 - Acta de septiembre. Academia Colombiana de la Lengua, Bogotá. 

1979 - Color de Dios (1979).Esparavel 105, Cali. 1979 - 

1979 - Indice poético de Buenaventura. Esparavel 107, Cali. 

1980 - Los coloquios en la Universidad. Universidad del Cauca, Esparavel 110, Popayán. 
1980 - Oratorio de San Pedro Claver. Esparavel 109, Cali. 
1981 - Retablo español. Ediciones Ronda, Barcelona. 

1993 - Poeta del mar (1993) Editorial Universidad del Valle, Cali. 

2004 - Escrutinio parcial. Editora Adelaida Hurtado de Martán. Impresora Feriva, Cali. 

2007 - Pastoral negra. Editora Adelaida Hurtado de Martán. Impresora Feriva, Cali. 

2009 - La piel.'' Editora Adelaida Hurtado de Martán. Impresora Feriva, Cali.

Véase también 

 Literatura de Colombia

Enlaces externos 

Afrocolombianos
Hombres
Poetas afrocolombianos
Poetas
Compositores
Literatura afrocolombiana
Literatura colombiana
Escritores afrocolombianos
Escritores colombianos